Это список знаменосцев, которые представляли Гвинею-Бисау на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Гвинея-Бисау на Олимпийских играх

Примечания 

Списки:Гвинея-Бисау